Ulan kan syfta på:
 Ulan, en typ av ryttare
 Union List of Artist Names (ULAN), en databas med konstnärer

Geografi

Iran 
Owlang (ort i Iran), Zanjan,

Kazakstan 
 Ulan Aūdany, distrikt, Östkazakstan,

Kina 
 Ulan Xian, härad, Qinghai, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar